Miejscowości w USA:
 St. Pauls – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
Gminy w USA:
 St. Pauls (ang. St. Pauls Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson